Індустрія платіжних карток ( PCI ) —  дебетові, кредитні картки, електронні гаманці, банкомати та пов'язані з ними підприємства.

Огляд 
Індустрія платіжних карток складається з усіх організацій, які зберігають, обробляють та передають дані власників карт, особливо це стосується дебетових та кредитних карток . Стандарти безпеки розроблені Радою стандартів безпеки платіжних карток, яка розробляє Стандарти безпеки даних платіжних карток, щозастосовуються у всій галузі. Окремі бренди карт встановлюють вимоги відповідності, які використовуються постачальниками послуг та мають власні програми відповідності. Основними брендами карт є American Express, China UnionPay, Japan Credit Bureau, MasterCard Worldwide та Visa International .

Рада стандартів безпеки платіжних карток 
7 вересня 2006 року American Express, Japan Credit Bureau, MasterCard Worldwide та Visa International створили Раду (PCI SSC) з метою управління поточною еволюцією безпеки даних платіжних карток. Сама рада стверджує, що вона не залежить від різних виробників карт, які її складають. Станом на 1 серпня 2014 року на вебсайті PCI SSC перелічено 688 організацій-учасниць.

Регіональні та національні схеми оплати

Асоціація Interac 
Асоціація Interac - це національна організація Канади, що поєднує фінансові установи та підприємства, які мають власні мережі, щоб забезпечити зв'язок один з одним для обміну електронними фінансовими операціями. Асоціація була заснована в 1984 році великими п'ятьма банками. Сьогодні налічується понад 80 членів.

Примітки 

Фінансові послуги
Приватність інформації
Платіжні картки